

Cinema 
 Una spia non basta (This Means War) – film del 2012 diretto da McG

Musica 
 This Means War – album dei Tank del 1983
 This Means War – singolo dei Nickelback del 2011
 This Means War – album degli Attack Attack! del 2012
 This Means War – singolo degli Skunk Anansie del 2020
 This Means War! – album del 1987 dei Petra